Gaetano D'Agostino peut désigner :
 Gaetano D'Agostino (né en 1982), footballeur italien ;
 Gaetano D'Agostino (1837-1914), peintre italien ;